

Sigle

Informatica
 DSL (Digital Subscriber Line o Digital Subscriber Loop) – famiglia di tecnologie che forniscono trasmissione digitale di dati
 DSL (Domain Specific Language) – linguaggio di programmazione utilizzato specificamente per un dominio di problemi 
 DSL (Damn Small Linux) – distribuzione Linux
 DSL (Design Science License) – licenza libera per dati generici

Altro

 DSL (Disturbo specifico del linguaggio) – disturbo evolutivo del linguaggio non collegato ad altri disturbi evolutivi del bambino
 DSL (strato riflettente profondo – deep scattering layer) – massa d'acqua ricca di organismi che riflette le onde sonar simulando il fondale

Codici 

 DSL  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Daru (Sierra Leone)
 dsl  – codice ISO 639-3 della lingua dei segni danese